Гунанлар (), до 7.03.2012 года — Ги́рзан (Кы́рзан, Кразан,  — село в Товузском районе Азербайджана. Расположено на берегу реки Куры.

История 
Село упоминалось историком XVII века Аракелом Даврижеци, согласно которому, во время насильственного переселения населения Армении и Грузии в начале XVII века, в Крзене находился стан, куда временно собирали людей из Грузии, Кахетии и Греми с целью дальнейшей депортации в Персию.

В XIX веке в селе проживали  удины. Русский писатель того времени Александр Ерицян так описывал село:

Кирзан известно как одно из сёл Азербайджана, где ещё до 1930 года проживали удины. Советский этнограф Соломон Брук отмечал, что село являлось одним из немногих уцелевших островков, где, избежав ассимиляции, сохранился удинский язык. Этнограф-кавказовед Н. Г. Волкова в исследовании семидесятых годов XX века отмечала, что жители Кирзана полностью перешли на азербайджанский язык. 

В апреле 2012 года согласно указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева село Гирзан было переименовано в Гунанлар.

Население 

Материалы посемейных списков на 1886 год упоминают село Кирзанъ Казахского уезда Елисаветпольской губернии с общим числом жителей 160 человек (90 мужчин и 70 женщин), население указывается удинами.

Согласно "Кавказскому календарю" за 1908 год, население состояло из удин и насчитывало 183 человека.

Согласно "Кавказскому календарю" за 1910 год, в селе было 106 человек и оно имело преимущественно армянское население.

Этимология 
Крзен () в переводе с армянского означает «носи» ( — «крир») «оружие» ( — «зенк»).

Образование 
В селе расположена средняя школа имени Г. Джафарова.

Медицина 
25 февраля 2010 года правительство Японии выделило грант в размере 96 963 долларов США в рамках проекта по строительству медицинского центра в Кирзане.

Примечания 

Населённые пункты Товузского района